The Hurricanes  – gruppo musicale R&B scozzese
The Hurricanes  – gruppo musicale australiano
Johnny and the Hurricanes  – gruppo musicale rock & roll statunitense
Rory Storm and the Hurricanes  – gruppo musicale pop rock britannico

Pagine correlate 
 Hurricanes
 The Hurricane